Мария Костина:
 Костина, Мария Акимовна (род. 1912) — депутат Верховного Совета СССР I созыва.
 Костина, Мария Михайловна (1938—2011) — Герой Социалистического Труда.